Балакирево — название населённых пунктов:

Россия 
 Балакирево — посёлок в Александровском районе Владимирской области.
 Балакирево — станция Северной железной дороги на линии Москва—Ярославль в посёлке Балакирево
 Балакирево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Балакирево — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Балакирево — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Балакирево — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Балакирево — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Балакирево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Балакирево — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Балакирево — деревня в Курбском сельском округе Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
 Балакирево — село в Мордвиновском сельском округе Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.